Esta é uma lista de títulos nacionais de treinadores de futebol em Portugal. Esta lista inclui o treinadores principais vencedores das competições séniores de 1.ª categoria organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, designadamente a Primeira Liga, a Taça de Portugal, a Taça da Liga, a Supertaça Cândido de Oliveira e os já extintos Campeonato de Portugal, Taça Ribeiro dos Reis, Taça Federação Portuguesa de Futebol e Taça Império.

História
No total são 102 os treinadores vencedores de competições séniores de 1.ª categoria em Portugal.

Criado na época 1921–22, o Campeonato de Portugal, enquanto primeira competição oficial de futebol de carácter nacional, teve como primeiro treinador vencedor Adolphe Cassaigne, liderando o FC Porto. Já Artur José Pereira foi o maior vencedor da história do Campeonato de Portugal, com 3 títulos conquistados, todos pelo Belenenses.

O Campeonato Nacional foi criado em 1934–35 e teve como primeiro treinador campeão Joseph Szabo, pelo FC Porto. O treinador mais vitorioso da Primeira Liga foi Otto Glória, com 5 títulos de campeão nacional, sendo 4 pelo Benfica e 1 pelo Sporting.

Em 1938–39 foi criada a Taça de Portugal, substituindo o extinto Campeonato de Portugal e usando o mesmo troféu bem como o mesmo sistema de eliminatórias, que teve como primeiro vencedor a Académica de Coimbra, comandada por Albano Paulo. Otto Glória e José Maria Pedroto, cada um com 4 Taças de Portugal conquistadas, são os maiores vencedores daquela que é apelidada de prova rainha do futebol português.

A Taça Império, cuja única edição decorreu no término da época 1943–44, teve Joseph Szabo como treinador vencedor, representando o Sporting. A Taça Ribeiro dos Reis, cujas 10 edições foram disputadas de 1961–62 a 1970–71, teve como vencedor inaugural Ángel Díaz Oñoro pelo Seixal, não tendo qualquer treinador conquistado mais do que um troféu. A Taça da Federação Portuguesa de Futebol na sua edição única de 1976–77 teve como vencedor na 1.ª Divisão o SC Braga comandado por Hilário.

A Supertaça Cândido de Oliveira foi criada em 1978–79 para ser disputada entre o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal. A primeira edição foi ganha pelo Boavista liderado por Mário Lino. O treinador com mais títulos na prova é Artur Jorge, com 3 Supertaças conquistadas pelo FC Porto.

A Taça da Liga, criada em 2007–08 para ser disputada pelos clubes da Primeira e Segunda Ligas, teve o Vitória de Setúbal como vencedor inaugural, sob o comando de Carlos Carvalhal. O maior vencedor desta competição é Jorge Jesus, com 6 troféus conquistados, sendo 5 pelo Benfica e 1 pelo Sporting.

Palmarés

Ver também 
 Lista de títulos nacionais de clubes portugueses de futebol
 Lista de títulos internacionais de clubes portugueses de futebol

Futebol de Portugal
Listas de desporto de Portugal
Listas de títulos de futebol de Portugal